Ме́ндиш (один из нескольких вариантов произношения в Бразилии наряду с Ме́ндис, Ме́ндес и Ме́ндеш), также Ме́ндеш (произношение в Португалии); ) — португальская фамилия. Известные носители:
 Мендиш, Орланду (1916—2014) — мозамбикский поэт и писатель.
 Мендиш, Тьягу (род. 1981) — португальский футболист, полузащитник испанского «Атлетико Мадрид». 
 Мендиш Кабесадаш Жуниор, Жозе (1883—1965) — португальский политический и военный деятель, один из лидеров революции 1910 года.

См.также 
 Вале-де-Мендиш